Novodinia är ett släkte av sjöstjärnor. Novodinia ingår i familjen Brisingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Novodinia